Фарада:

 Фара́да — прежнее название единицы измерения электрической ёмкости в системе СИ. Сейчас — Фарад. Названа в честь английского учёного-физика Майкла Фарадея (1971—1867).
 Фарада́, Семён Львович (1933—2009) — советский и российский актёр.